Galgani est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

 Gemma Galgani (1878-1903), sainte italienne.
 Luigi Galgani (né en ? ), mathématicien italien, professeur de physique mathématique à l'université de Milan
 François Galgani (né en 1958), océanographe biologiste français.
 Riccardo Galgani (né en 1969 à Glasgow), écrivain et dramaturge écossais d'origine italienne.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien

de:Galgani